En Pologne, Urzuty peut désigner :

 Urzuty, un village dans la voïvodie de Lubusz.
 Urzuty, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.